Johan Olofsson kan syfta på:

Johan Olofsson Stiernhöök (1596-1675), svensk jurist
Johan Olofsson i Digernäs (1860-1940), folkpartistisk riksdagsman
Johan Olofsson, svensk ishockeyspelare född 1994

Se även
Johannes Olai